Каравелли — имя собственное.

 Каравелли (1930—2019) — французский композитор, аранжировщик и дирижёр.
 Каравелли, Марция (род. 1981) — итальянская легкоатлетка.

Каравелли — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Каравелли (Агджабединский район) — село в Агджабединского района Азербайджана. 
 Каравелли (Ахсуйский район) — село в Ахсуйского района Азербайджана.
 Каравелли (Балакенский район) — село в Балакенского района Азербайджана.
 Каравелли (Исмаиллинский район) — село в Исмаиллинского района Азербайджана.
 Каравелли (Имишлинский район) — село в Имишлинского района Азербайджана.
 Каравелли (Нефтечалинский район) — село в Нефтечалинского района Азербайджана.
 Каравелли (Шемахинский район) — село в Шемахинского района Азербайджана.
 Каравелли (Зердабский район) — село в Зердабского района Азербайджана.

См. также 
 Каравелла (значения)